Sofia Matilda di Hannover (1777-1848), figlia di Giorgio III d'Inghilterra e di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz.
 Sofia Carlotta di Hannover (1662-1705), prima regina di Prussia, figlia di Ernesto Augusto di Brunswick-Lüneburg e di Sofia del Palatinato, sorella del futuro Giorgio I d'Inghilterra.
 Sofia Dorotea di Hannover (1687-1757), regina in Prussia.